New Brunswick  to:
 Nowy Brunszwik – New Brunswick – Nouveau-Brunswick –  to prowincja w Kanadzie
 New Brunswick – miasto w stanie New Jersey w USA